Kosec je lahko:

 kosec, vrsta ptice iz družine tukalic
 Kosec, priimek več znanih ljudi
 Kosec (film), znanstvenofantastični film iz leta 1992